Tijl Uilenspiegel is een Hasseltse vrijmetselaarsloge van het Grootoosten van België.

Geschiedenis
De loge werd opgericht in 1964. Einde de jaren 1970 waren er rond de veertig leden. De leden komen samen in de Crutzenstraat 22 en delen hun werkplaats met de loge La Tolérance van de Grootloge van België en de loge Het Daghet die behoort tot de Belgische federatie van Le Droit Humain.

Bekende leden
 Willy Claes
 Eddy Baldewijns
 Ernest Bujok

Zie ook
 Lijst van loges in Hasselt

Grootoosten van België
Vereniging in Hasselt
Loge in Vlaanderen